

Patronyme 

 Fred Mifflin, amiral et politicien canadien ;
 George Mifflin Dallas,  des États-Unis ;
 James Mifflin, marin américain ;
 Ramón Mifflin, footballeur international péruvien ;
 Thomas Mifflin, gouverneur de Pennsylvanie.

Toponyme 
Thomas Mifflin et George Mifflin Dallas ont donné leur nom à plusieurs toponymes aux États-Unis :

 Les villes de :
 Mifflin en Ohio,
 Mifflin en Pennsylvanie,
 Mifflin dans le Wisconsin ;
 Fort Mifflin ;
 Comté de Mifflin en Pennsylvanie.

Divers 
 Houghton Mifflin Harcourt, maison d'édition à Boston.

Homonymie de toponyme